Éramos Seis — romance de Maria José Dupré

Televisão
Éramos Seis (1958) — com Gessy Fonseca e Gilberto Chagas
Éramos Seis (1967) — com Cleyde Yáconis e Sílvio Rocha
Éramos Seis (1977) — com Nicette Bruno e Gianfrancesco Guarnieri
Éramos Seis (1994) — com Irene Ravache e Othon Bastos
Éramos Seis (2019) — com Glória Pires e Antonio Calloni

Cinema
 Éramos Seis (filme) —  produção argentina

Desambiguações de televisão